Harmaja se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harri Tapani Harmaja
 Harri Harmaja